Тарск — деревня в Парабельском районе Томской области России. Входит в состав Старицинского сельского поселения.

География 
Деревня находится в центральной части Томской области, на левом берегу реки Парабели, на расстоянии примерно 68 километров (по прямой) к юго-западу от села Парабель, административного центра района. Абсолютная высота — 68 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как континентальный, с тёплым коротким лесом и морозной и продолжительной зимой.
Часовой пояс

История 
Согласно Закону Томской области от 12 ноября 2004 года № 241-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Томского района» деревня вошла в состав образованного Старицинского сельского поселения.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 52,1 %, женщины — соответственно 47,9 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 89 %.

Инфраструктура 
Функционируют библиотечный досуговый центр, медпункт, магазин и леспромхоз.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из шести улиц.

Примечания 

Населённые пункты Парабельского района